

Ла-Порт — місто, штат Індіана
 Ла-Порт — місто, штат Техас
 Ла-Порт — переписна місцевість, штат Каліфорнія